Omar Doom (29 de junho de 1976) é um ator, músico e artista norte-americano. Doom é mais conhecido pelo público por seu papel como Omar Ulmer em no filme, Inglourious Basterds, dirigido por Quentin Tarantino,ele também participou do filme À prova de morte (Death Proof) filme dirigido por Tarantino também.

Ligações externas
 

Atores dos Estados Unidos